Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Philippe Fleurian che ha battuto in finale Chris Wilkinson 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Wilkinson (finale)
 Jean-Philippe Fleurian (Campione)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Gilad Bloom (quarti di finale)

 David Nainkin (semifinali)
 Doug Flach (semifinali)
 David Engel (primo turno)
 Roberto Jabali (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1993